Сантьяго Гонсалес (; родился 24 февраля 1983 года в Кордове, Мексика) — мексиканский профессиональный теннисист; четырёхкратный финалист турниров Большого шлема (один в мужском парном разряде и три в миксте); победитель 19 турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Родителей Сантьяго зовут Мари и Роман, мексиканец — один из четырёх детей в семье: у него есть сестра Монсеррат и два брата — Луис Роман и Диего.

Ныне Гонсалес женат: у него и его супруги Лизетты есть сын Матиас (род.2013).

Сантьяго в теннисе с пяти лет. Его любимое покрытие — хард, а лучший удар — бэкхенд.

Спортивная карьера 

Профессиональную карьеру начал в 2001 году. В одиночном разряде наивысшая строчка 155 место в 2006 году. В 2009 году пробился через квалификацию в основной раунд Уимблдонского турнира, где потерпел поражение уже в первом круге. В мае 2010 года выиграл первый для себя турнир ATP парного разряда в Белграде вместе с американцем Тревисом Реттенмайером. В июле 2010 года они сумели дойти до финала турнира в Ньюпорте.

За 2011 год Гонсалес с тремя разными партнёрами выиграл два турнира АТР (в Барселоне, где в финале со Скоттом Липски победил лучшую пару мира — Боба и Майка Брайанов, — и Кицбюэле) и дошёл до финала в Ницце. Завершил сезон он на 27-м месте в рейтинге парных игроков после того, как вышел с Кристофером Касом в полуфинал турнира серии Мастерс 1000 в Париже.

Самым успешным выступлением на турнирах Большого Шлема является финал парного разряда Открытого Чемпионата Франции 2017, где вместе с Дональдом Янгом они сенсационно достигли финала.

В апреле 2019 года вместе с Айсамом-Уль-Хак Куреши из Пакистана выиграл парный турнир в Хьюстоне, обыграв в финале пару братьев Кена и Нила Скупски в поединке, закончившемся чемпионским тай-брейком.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (17)

Победы (9) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (34)

Победы (19) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (15)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (76)

Победы (46)

Поражения (30)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (3)

Поражения (3)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Мексики
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года